SDSI est un sigle qui signifie :

 Schéma Directeur du Système d'Information
 Simple Distributed Security Infrastructure